Epistolario – raccolta di lettere, pubbliche o private, di un certo autore
 Epistolario – raccolta della corrispondenza del vescovo Ambrogio di Milano
 Epistolario – raccolta della corrispondenza di Niccolò Machiavelli
 Epistolario – raccolta della corrispondenza di Baruch Spinoza

Pagine correlate 
Epistole (disambigua)